Села:
 Храбузна — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Храбузна — Хмельницька область, Полонський район